Соревнования по гольфу среди женщин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 3 октября. Приняли участие десять спортсменок из двух стран. Поле состояло из девяти лунок.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований